Boucoiran est un nom propre français qui peut désigner des personnes ou des lieux.

Patronyme 

 Numa Boucoiran (1805-1869), peintre français ;
 Louis Boucoiran (1813-1895), essayiste français ;
 Jules Boucoiran (1833-1867), fonctionnaire français, précepteur des enfants de George Sand ;
 Louis Boucoiran (1886-1968), haut fonctionnaire français ;
 Henri Boucoiran (1913-1975), haut fonctionnaire français.

Toponyme 

 Boucoiran, hameau inclus dans la commune française de Boucoiran-et-Nozières, située dans le département du Gard en région Occitanie.